Сорне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сорне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона